Oplophoridae är en familj av kräftdjur. Oplophoridae ingår i överfamiljen Oplophoroidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Oplophoridae 43 arter.

Oplophoridae är enda familjen i överfamiljen Oplophoroidea.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Oplophoridae